Plusieurs musées commémorent la Résistance et la Déportation.



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Ain, Nantua : musée départemental d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de l'Ain et du Haut-Jura
 Drôme :
 Romans-sur-Isère : musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation
 Vassieux-en-Vercors : musée départemental de la Résistance du Vercors
 Haute-Savoie, Thônes : site de Morette, lieu de mémoire du Maquis des Glières, composé de la nécropole nationale des Glières et du musée départemental de la Résistance et Mémorial de la Déportation
 Isère, Grenoble : musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère
 Loire, Saint-Étienne : mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire
 Métropole de Lyon, Lyon : centre d'histoire de la résistance et de la déportation

Bourgogne-Franche-Comté 
 Doubs, Besançon : musée de la Résistance et de la Déportation
 Nièvre, Saint-Brisson : musée de la Résistance en Morvan
 Yonne, Joigny : musée de la Résistance

Bretagne 
 Côtes-d'Armor, Saint-Connan : musée de la Résistance en Argoat
 Morbihan, Saint-Marcel : musée de la Résistance en Bretagne

Centre-Val de Loire 
 Cher, Bourges : Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher
 Loiret, Lorris : musée départemental de la Résistance et de la Déportation
 Loir-et-Cher, Blois : Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire

Hauts-de-France 
 Aisne, Tergnier : musée de la résistance et de la déportation de Picardie
 Nord, Denain : musée de la Résistance en zone interdite
 Pas-de-Calais, Bondues : musée de la Résistance de Bondues

Île-de-France 
 Val-de-Marne, Champigny-sur-Marne : musée de la Résistance nationale

Normandie 
 Eure, Manneville-sur-Risle : musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Nouvelle-Aquitaine 
 Charente, Angoulême : musée de la Résistance et de la déportation 
 Haute-Vienne, Limoges : musée de la Résistance et de la Déportation

Occitanie 
 Ariège, Varilhes : centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation en Ariège
 Gers, Auch : musée de la Résistance et de la Déportation
 Haute-Garonne, Toulouse : musée départemental de la Résistance et de la Déportation
 Hérault, Castelnau-le-Lez : centre régional de la Résistance et de la Déportation
 Lot, Cahors : musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Lot
 Tarn-et-Garonne, Montauban : musée de la Résistance et de la Déportation

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique, Châteaubriant : musée de la Résistance

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Vaucluse, Fontaine-de-Vaucluse : musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la liberté



Vallée d'Aoste 
 Musée de la Résistance de Valsavarenche

Liste de musées en France